Karel z Angoulême (1459 – 1. leden 1496) byl člen francouzského rodu Orléans a vnuk Ludvíka z Valois, orleánského vévody, syna Karla V. Francouzského. Byl synem Jana z Angoulême a Markéty de Rohan, od roku 1467 byl hrabětem z Angoulême.

Manželství a potomci 
16. února 1488 se oženil s 11letou Luisou Savojskou, dcerou Filipa II. Savojského a Markéty Bourbonské. Měli spolu dvě děti:

 Markéta (11. dubna 1492 – 21. prosince 1549), vévodkyně z Angoulême,
 ⚭ 1509 Karel IV. z Alençonu (2. září 1489 – 11. dubna 1525), vévoda z Alençonu
 ⚭ 1527 Jindřich II. Navarrský (18. dubna 1503 – 25. května 1555), navarrský král od roku 1517 až do své smrti
 František I. (12. září 1494 – 31. července 1547), francouzský král od roku 1515 až do své smrti,
 ⚭ 1514 Klaudie Francouzská (13. října 1499 – 20. července 1524)
 ⚭ 1530 Eleonora Habsburská (15. listopadu 1498 – 18. února 1558)

Karel měl také dvě nemanželské děti se svou milenkou Antonínóu z Polignacu, paní z Combronde, manželčinou dvorní dámou:
 Jana z Angouleme
 Magdaléna

A také s milenkou Janou Le Conte:
 Souveraine

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois-Angoulême
Narození v roce 1459
Hrabata z Angoulême
Úmrtí v roce 1496
Pohřbení v katedrále v Angoulême
Úmrtí 1. ledna
Muži